Lonardi ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Lonardi (1896–1956), argentinischer Politiker (parteilos) und Militär
 Giovanni Lonardi (* 1996), italienischer Radrennfahrer